Эга́нья () — испанская фамилия баскского происхождения.

Известные носители:
 Агирре Эганья, Хосе Мария (псевдоним — Шабьер Лисарди; 1896—1933) — баскский поэт, драматург, журналист и общественный деятель.
 Мунаррис Эганья, Альберто (род. 1994) — испанский ватерполист.
 Саррага Эганья, Ойер (род. 1999) — испанский футболист.